Назва Тимохи, ймовірно, походить від чоловічого наймення Тимофій і його зменшеної форми Тимоха.

В Білорусі є село із назвою (), що відповідає назві Тимохи:
 Тимохи — село, Гродненська область, Ошмянський район;
 Тимохи — село, Гродненська область, Вовковиський район

В Росії є топонім із схожою назвою (), що відповідає назві Тимохи:
 Тимохи — село, Псковська область, Красногородський район

Див. також 
 Тимофіївка

Примітки